Канюка — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Канюка, Анатолий Романович (род. 1940) — советский, российский певец-тенор, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Российской Федерации
 Канюка, Михаил Сергеевич (1922—2000) — советский журналист и сценарист, кандидат исторических наук.

См. также 
 Канюк